Godeanu bezeichnet:

 Godeanu-Gebirge, Teil der Transsilvanischen Alpen in Rumänien
 Godeanu (Mehedinți), Gemeinde im Kreis Mehedinți (Rumänien)
 Godeanu (Obârșia-Cloșani), Dorf im Kreis Mehedinți (Rumänien)